Antoniadi puede hacer referencia a:

 Eugène Antoniadi, astrónomo griego (1870-1944);
 los siguientes cráteres, nombrados en su honor:
 Antoniadi, cráter de la Luna; o 
 Antoniadi, cráter del planeta Marte.